

Сергієво — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Сергієво — село, Первомайський район, Томська область
 Сергієво — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Сергієво — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Сергієвка
 Сергино